Příjmení Eyrich nosí více různých osob:

 George Eyrich (1925–2006) – americký baseballista
 Heinz Eyrich (1929–2015) – německý politik
 Jeff Eyrich – americký hudebník
 Lou Eyrich – americký módní návrhář